Бандузий (или Бандузия) — может означать:
 природный источник неподалеку от Венозы, прославляемый Горацием в своей поэме.
 астероид Бандузия